Zadnja večerja ima več pomenov:

 Zadnja večerja je dogodek, ko je Jezus zadnjič večerjal s svojimi učenci

Ta dogodek je bil navdih za številne umetnine:

 Zadnja večerja je znana freska Leonarda da Vincija
 Zadnja večerja je slovenski film iz leta 2001 (režiser Vojko Anzeljc)
 Zadnja večerja je album skupine Lačni Franz iz leta 1994